Areta ou Aretha podem se referir a:

Areta de Cirene, filósofa grega
Propebela areta, um molusco
Aretha Marcos, cantora brasileira, filha de Antônio Marcos e Vanusa
Aretha Franklin, cantora norte-americana